Клинское — топоним в России:

 Клинское — село в Брасовском районе Брянской области.
 Клинское — село в Навлинском районе Брянской области.
 Клинское — деревня в городском округе Озёры Московской области.
 Клинское — село в Серебряно-Прудском районе Московской области.

См. также 
 Клин
 Клиновка
 Клиново
 Клиновое
 Клиновый